Villamalur kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamalur (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Villamalur (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar